Каяпо — индейцы, которые относятся к группе народов же, обитающих на территории восточной Бразилии в штатах Мату-Гросу и Пара. Самоназвание «мебенгокре», то есть «народ источника».

История 
Издавна каяпо населяли долину реки Токантинс. До XVII века они делились на южных и северных каяпо. Часть южных каяпо была истреблена европейцами, часть вымерла, остальные были ассимилированы португальцами в XVII—XIX веках. Северные каяпо до сих пор сохраняют свою самобытность.

В 1920-х годах на исконные земли индейцев стали перебираться толпы лесорубов, шахтёров, сборщиков каучука. В 1950-х годах были предприняты попытки договориться между чиновниками Бразилии и вождями каяпо, однако они потерпели неудачу. Впрочем, конфликты в 1960-х годах усилились, в 1970-х годах начались конфликты индейцев с европейцами.

В 1980—1990 годах северные каяпо под руководством вождей Раони и Мекарон-Ти выгнали поселенцев и золотоискателей со своих территорий. В 1988 году они добились включения статьи о правах коренных жителей в новую конституцию Бразилии, а также законности их притязаний на территорию. В 1989 году северные каяпо предотвратили строительство дамбы «Карарао» на реке Шингу, представлявшей угрозу затопления части их земель.

Демография и расселение 
Южные каяпо населяли юго-восточную часть штата Мату-Гросу, северо-западную — штата Сан-Паулу, западную — штата Минас-Жерайс, южную — штата Гояс. Северные каяпо проживают на территории штата Пара, преимущественно в междуречье Шингу и Токантинс. Они подразделяются на локальные и диалектные группы: тапаюона, горотире, крен-акароре, кубен-кран-кенг, тшукаррамае, кубен-кран-нот, шикрин, кокраймор.

В начале XX века численность населения каяпо составляла 4 тысячи человек, однако к концу 1970-х годов она сократилась до 1300 человек. С 1990 года начинается восстановление демографии. Согласно переписи 2010 года количество каяпо составляет 8638 человек.

В штате Пара создана индейская территория  площадью 32 840 км², которая входит в крупный природоохранный комплекс восточной Амазонии.

Социальная организация 
Основу составляла община, в которую объединялись племена. В то же время общины довольно самостоятельными. Во главе общины стоял вождь (бехадиоро). Ему помогают помощники (оопен).

Хозяйство 
Основными занятиями южных каяпо были земледелие (прежде всего выращивание кукурузы), охота, рыболовство, собирательство, изготовление корзин. Северные каяпо занимались ручным подсечно-огневым земледелием — выращивали батат, кукурузу, маниок, хлопок, охотой, у горотире к ним добавлялось собирательство орехов.

На данный момент народ каяпо, представленный северными каяпо, является одним из самых богатых и могущественных из 240 коренных племен, оставшихся в Бразилии.

Культура 
Сохраняют верования в традиционные мифы, продолжают придерживаться древних ритуалов и обычаев. Основное внимание уделяется гармонии между землей и человеком.

Брак девушек происходит в возрасте 10-12 лет. Возможен второй брак и развод.

Язык 
Говорят на языке каяпо, который относится к языковой семье же. Также говорят на португальском языке.

Примечания

Литература 
 Posey, Darrel A., Indigenous Management of Tropical Forest Ecosystems: The Case of the Kayapo Indians of the Brazilian Amazon. Dove, Michael R., & Carpenter, C., Environmental Anthropology: A Historical Reader. Blackwell Publishing. 2008. Part 1.1. 978-1-4051-1125-6.
 Popovic, Mislav. «Kayapo». Traditions And Customs. Retrieved January 16, 2012.

Индейцы Южной Америки